Ла Мисерикордија има више значења:

 Ла Мисерикордија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мисерикордија, Чинчес Бравас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику